Groesbeck bezeichnet:

 Alex Groesbeck (1873–1953), Gouverneur von Michigan
 William S. Groesbeck (1815–1897), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Groesbeck (Ohio)
 Groesbeck (Texas)

Siehe auch:
 Groesbeeck
 Groesbeek
 Joos van Craesbeeck